Oakville kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Verenigde Staten
 Oakville (Alabama)
 Oakville (Californië)
 Oakville (Connecticut)
 Oakville (Iowa)
 Oakville (Missouri)
 Oakville (Washington)

Canada
 Oakville (Ontario)